Rouillac Bezeichnet:
 Rouillac (Charente) französische Gemeinde im Département Charente
 Rouillac (Rouillac) ehemalige französische Gemeinde im Département Charente
 Rouillac (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d'Armor